

Aziende
KYE Systems – azienda taiwanese produttrice di elettronica

Codici 
 KYE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tripoli (Libano)